F25 oder F 25 steht für:
 BMW F25, deutsches PKW-Modell
 PRR-Klasse F25, Lokomotiven der Bauart 2-6-0 (Mogul; UIC: 1'C) der Pennsylvania Railroad
 BNS Bangabandhu (F 25), Lenkraketenfregatte und Flaggschiff der Marine von Bangladesch (modifizierte südkoreanische Ulsan-Klasse)
 Schizoaffektive Störung (ICD-10-Code), psychische Störung

F.25 steht für:
 Fokker F.25 „Promotor“, niederländisches ziviles Pusher-Flugzeug

F25